El nombre «Maximiliano Hernández» puede referirse a:

 Maximiliano Hernández Martínez (1882-1966), militar, dictador y Presidente de El Salvador (1931-1944);
 Maximiliano Hernández (1973-), actor estadounidense;
 ...Maximiliano Hernández Vásquez (1952-) militar, profesor universitario y Ex comandante de la Fuerza Aérea Venezolana 1980-1982